Больша́я Калагаза́ — топоним на Южном Урале в Саткинском и Катав-Ивановском районах Челябинской области:
 Большая Калагаза — река, правый приток Юрюзани,
 Большая Калагаза — гора (1048 м), высшая точка хребта Москаль в национальном парке «Зюраткуль».